

Astronomia 
 15264 Delbrück, asteroide

Geografia 
Delbrück – città della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)

Persone 
 Adelbert Delbrück (1822-1890), banchiere tedesco
 Anton Delbrück (1862-1944), psichiatra tedesco
 Berthold Delbrück (1842-1922), linguista tedesco
 Christian Delbrück (1944-2006), giornalista tedesco
 Clemens von Delbrück (1856-1921), politico tedesco
 Friedrich Delbrück (1768-1830), teologo prussiano
 Hans Delbrück (1848-1929), storico e politico tedesco
 Heinrich Delbrück (1855-1922), giurista tedesco
 Joachim von Delbrück (1886-1951), scrittore tedesco
 Johann Friedrich Ferdinand Delbrück (1772-1848), filologo e filosofo tedesco
 Jost Delbrück (1935), giurista tedesco
 Justus Delbrück (1902-1945), antinazista tedesco
 Ludwig Delbrück (1860−1913), banchiere tedesco
 Max Delbrück (1850-1919), chimico tedesco
 Max Delbrück (1906-1981), fisico e biologo tedesco-americano
 Richard Delbrück (1874-1957), archeologo tedesco
 Rudolf von Delbrück (1817-1903), politico prussiano